Орейдис Деспайне (; ) — кубинский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Кубы, Панамериканских чемпионатов и Панамериканских игр, призёр чемпионатов мира, участник трёх Олимпиад.

Биография 
Выступал в полутяжёлой (до 100 кг) и абсолютной весовых категориях. 6-кратный чемпион и 3-кратный бронзовый призёр чемпионатов Кубы. 7-кратный чемпион (2004, 2006, 2007, 2009-2011 годы), серебряный призёр (2002 год) и бронзовый (2008 и 2012 годы) призёр континентальных чемпионатов. Чемпион (2007 год), серебряный (2011 год) и бронзовый (2003 год) призёр Панамериканских игр. Бронзовый призёр чемпионатов мира 2007 и 2010 годов.

На летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах Деспайн победил украинца Виталия Бубона, но затем уступил Михаэлю Юраку. В утешительной серии кубинец победил представителя Греции , но проиграл французу Гислену Лемэру и остался без наград Олимпиады.

На летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине в первой схватке кубинец победил австралийца , но затем проиграл южнокорейцу Чан Сонхо и выбыл из борьбы за медали, заняв 17-е место.

На летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Деспайн проиграл в первой схватке представителю Узбекистана  и потерял возможность продолжить борьбу за олимпийские медали.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Кубы по дзюдо
Победители Панамериканских чемпионатов по дзюдо
Чемпионы Панамериканских игр по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года